Århundreder: 10. århundrede f.Kr. – 9. århundrede f.Kr. – 8. århundrede f.Kr.

Begivenheder 
 Kartago bliver grundlagt 814 f.Kr. af folk fra den fønikiske by Tyrus.
 Jernalderen starter i Centraleuropa.
 Adenakulturen dukker op i nutidens nordøstligt USA.

 
Århundreder